Фрэ́мптон, Фра́мптон — английская фамилия. Известные носители:

 Фрамптон, Джордж (1860—1928) — английский скульптор.
 Фрэмптон, Карл (род. 1987) — британский боксёр-профессионал.
 Фрамптон, Кеннет (род. 1930) — англо-американский архитектор и историк архитектуры. 
 Фрэмптон, Питер (род. 1950) — англо-американский рок-музыкант.
 Фрэмптон, Питер (род. 1950) — английский гримёр, обладатель премии «Оскар» (1995).
 Фрамптон, Роджер (1948—2000) — австралийский джазовый пианист, саксофонист и композитор.
 Фрэмптон, Холлис (1936—1984) — американский кинорежиссёр, видеохудожник, теоретик авангарда.
 Фрамптон, Эдвард Реджинальд (1870—1923) — английский художник.

Примечания